De kasselrij Dowaai was in het ancien régime een kasselrij in Waals-Vlaanderen rond de stad Dowaai. Het gebied komt tegenwoordig ongeveer overeen met het arrondissement Douai in Frankrijk.

In de middeleeuwen behoorde de kasselrij tot het graafschap Vlaanderen. Het gebied bevatte onder andere de plaatsen:
 Dowaai (Douai)
 Waziers
 Orchies (Oorschie: oorspronkelijk een zelfstandige kasselrij, maar ging later op in het kasselrij Dowaai.)
 Marchiennes

In het begin van de 14e eeuw, na het Verdrag van Athis-sur-Orge en Verdrag van Pontoise werd het gebied, samen met de kasselrijen Orchies en Rijsel, afgestaan aan de Franse kroon. Rijsels-Vlaanderen werd nadien ondergebracht onder één baljuwschap. Toen in 1369 Filips de Stoute huwde met Margaretha van Male, dochter van de graaf van Vlaanderen, werden deze gebieden terug Vlaams. Rijsels-Vlaanderen kwam vervolgens met de rest van het graafschap bij de Spaanse Nederlanden. Bij de Vrede van Aken in 1668 ging Dowaai definitief weer naar Frankrijk.

Burggraven van Dowaai
De kasselrij werd bestuurd door burggraven vanuit het kasteel in Dowaai. De burggraven, afstammelingen van het huis "de Douai" zijn later in twee dynastiën verdeeld:
 Auberchicourt
 Oisy

Het motto van de burggraven was «Douai !». Eerst vermeld door burggraaf Baudouin d'Auberchicourt.

Wapenschilden van Dowaai
Het wapenschild van de kasselrij was in de middeleeuwen meestal het schild van de burggraaf. Kasselrij Dowaai kent dus twee wapenschilden.

Graafschap Vlaanderen
Dowaai
Douai